bajt – jednostka informacji
 Bajt kwantowy jednostka informacji kwantowej
 bajt (architektura)
 bajt (literatura)
 Byte (miesięcznik)
 Osady i osiedla arabskie zaczynające się od „Bajt”